Mezholezy est un toponyme qui peut désigner :

Mezholezy ou Mezholezy u Černíkova, une commune du district de Domažlice, dans la région de Plzeň ;
 Mezholezy ou Mezholezy u Horšovského Týna, une commune du district de Domažlice, dans la région de Plzeň.